Танненберг ( — пихтовая гора) — название нескольких населённых пунктов:

Топонимы 
 Танненберг — в Саксонии.
 Танненберг — в Восточной Пруссии, ныне Стембарк.

Персоналии 
 Танненберг, Елена Дмитриевна (1910—1985) — советская художница студии «Союзмультфильм».
 Танненберг, Элис (более известная как Эллис Бисли; род. 1954) — американская актриса кино и телевидения, также актриса озвучивания.
 Вурцбах-Танненберг, Константин фон (1818—1893) — австрийский лексикограф, филолог, литературовед, поэт, писатель, библиограф, историк, архивист, библиотекарь.

Прочее 
 Операция «Танненберг» — кодовое наименование немецкой операции по массовому уничтожению поляков в период Второй Мировой войны.
 Рубеж «Танненберг» — комплекс германских оборонительных сооружений в Эстонии на Нарвском перешейке между Финским заливом и Чудским озером во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Битва при Танненберге — крупное сражение между русскими и германскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции Первой мировой войны.
 Танненбергская битва — немецкое наименование Грюнвальдской битвы.
 Танненбергский мемориал — сооружение в память о победах Германии в Первой мировой войне.
 Tannenberg — компьютерная многопользовательская онлайн-игра, посвящённая событиям Первой мировой войны.
 Танненберг (шрифт)